Претекстат (Prætextatus; Praetextatus; Prétextat) е име на:

 Свети Претекстат (+ 25 февруари 586 г.), епископ на Руан
 Квинт Сулпиций Камерин Претекстат, консулски военен трибун 434 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Претекстат, консулски военен трибун 377, 376, 370 и 368 пр.н.е.
 Гай Азиний Лепид Претекстат, консул 242 г.
 Ветий Агорий Претекстат, римски сенатор, преториански префект на Италия 384 г.
 Флавий Руфий Претекстат Постумиан, консул 448 г.

Вижте също 
 Preteksta; Fabula praetexta, литературен жанр